Пуласкі — інструмент для гасіння пожеж у дикій місцевості.

Топонім 

Пуласкі () — назва деяких населених пунктів і адміністративних утворень у США, названих на честь Казимира Пуласького:
 Пуласкі (округ):
 Пуласкі — округ у штаті Арканзас.
 Пуласкі — округ у штаті Вірджинія.
 Пуласкі — округ у штаті Джорджія.
 Пуласкі — округ у штаті Іллінойс.
 Пуласкі — округ у штаті Індіана.
 Пуласкі — округ у штаті Кентуккі.
 Пуласкі — округ у штаті Міссурі.
 Пуласкі — місто, штат Джорджія
 Пуласкі — місто, штат Айова
 Пуласкі — місто, штат Теннессі
 Пуласкі — місто, штат Вірджинія
 Пуласкі — місто, штат Вісконсин
 Пуласкі — селище, штат Іллінойс
 Пуласкі — селище, штат Нью-Йорк
 Пуласкі Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Пуласкі Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Пуласкі — селище, штат Вісконсин
 Пуласкі — переписна місцевість, штат Огайо
 Пуласкі — тауншип у штаті Міннесота